Le cabinet Ringstorff peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Ringstorff I, au pouvoir entre 1998 et 2002 ; 
 le cabinet Ringstorff II, au pouvoir entre 2002 et 2006 ; 
 le cabinet Ringstorff III, au pouvoir entre 2006 et 2008.